Spy vs. Spy pode ser:

 Spy vs. Spy, um quadrinho criado por Antonio Prohias
 Spy vs. Spy (desenho), adaptação animada dos quadrinhos por Peter Kuper
 Spy vs Spy (banda), uma banda de pop rock da Austrália
 Spy vs. Spy (álbum), uma álbum de 1989 de John Zorn
 Spy vs. Spy (jogo), um jogo de computador baseado na história em quadrinho
 Spy Versus Spy, uma banda post-hardcore do Reino Unido.

Desambiguação